Râul Armăsarul se poate referi la:

 Râul Armăsarul, Olt
 Râul Armăsarul, Valea Glăjăriei

Toponime românești